Il singolare  del Città di Caltanissetta 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tommy Robredo era il detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Teste di serie

 Martin Kližan (primo turno)
 Robin Haase (finale)
 Leonardo Mayer (secondo turno)
 Guido Pella (primo turno)

  Thiemo de Bakker (quarti di finale)
  Martín Alund (primo turno)
  Filippo Volandri (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Città di Caltanissetta 2013
ATP Challenger Tour 2013